Settlers kan syfta på:

  The Settlers – en serie datorspel utvecklade av det tyska datorspelsföretaget Blue Byte Software
 Settlers of Catan – ett tyskt brädspel för (ursprungligen) antingen tre eller fyra spelare